Gustav Knoch ist der Name folgender Personen:

* Gustav Knoch (Politiker, 1816) (1816–1861), deutscher Rittergutsbesitzer, Fabrikant und Politiker, MdL Reuß jüngere Linie
 Gustav Knoch (Politiker, II), deutscher Politiker, MdL Schwarzburg-Rudolstadt